Fodora ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Fodora (Cluj), Dorf im Kreis Cluj
 Fodora (Sălaj), Dorf im Kreis Sălaj